Osoby o tym nazwisku:
 Claire Dew – brytyjska lekkoatletka
 David Dew – australijski kolarz torowy